FRR steht als Abkürzung für:

 Falschrückweisungsrate, ein Begriff aus der Biometrie
 den Flughafen Front Royal-Warren County nach dem IATA-Flughafencode
 FLA-Raketenregiment der Luftstreitkräfte der NVA
 Rumänischer Amateurfunkverband (Federaţia Română de Radioamatorism)

FR-R steht für:

 Pays de la Loire, ehemaliger ISO-3166-2-Code einer französischen Region

frr ist:

 der Sprachcode für die nordfriesische Sprache nach ISO 639-3

FRR